Беннигсены, Бенигсены, Беннингсены — старинный немецкий и русский дворянский род нижнесаксонского (Ганновер) происхождения.

Отделился, по всей вероятности, в конце XIII века от существующей до сих пор фамилии Иеннсен и принявший название построенного им замка Беннигсен. Развалины последнего сохранились при деревне Беннигсене (с 800 жит.) в Каленбергском округе прусской провинции Ганновер. Старинные хроники впервые упоминают под 1311 г. о Беннигсенах, живших здесь в качестве вассалов графа Шаумбурга. Им давно принадлежали минденские, брауншвейгские и другие лены, из которых образовались и дворянские поместья Беннигсен и Фельксен. Во второй половине XVI века к последним присоединились дворянские поместья Бантельн, Гронау и Децум в епископстве гильдесгеймском. От сыновей Иоганна фон Беннигсен, умершего в 1618, произошли две существующие теперь линии этого дома: старшая, или Бантельн, и младшая, или Беннигсен.

В 1773 году принадлежавший к линии Бантельн подполковник королевской ганноверской службы барон Левин-Август-Готлиб (по-русски Леонтий Леонтьевич) вступил в русскую военную службу; в 1813 году, состоя в чине генерала от кавалерии, пожалован в графское Российской империи достоинство. Потомки его записаны в 5 ч. родословной книги Новгородской губернии.

Его сын, граф Александр Левин, был ганноверским министром. Затем дворянское имение Беннигсен перешло к Рудольфу фон Беннигсен.

К младшей линии Беннигсен принадлежал саксонский генерал-лейтенант Густав Адольф фон Беннигсен, который во время войны за баварское наследство был начальником армии курфюрста саксонского в Богемии.

Представители 

барон Левин Фридрих Беннигсен (1700—1762)
 барон Карл Леонтьевич Беннигсен
 … ──> барон Рудольф фон Беннигсен (1824—1902)
 граф Леонтий Леонтьевич (Левин Август; 1745—1826)
 граф Адам Леонтьевич (1776—1817)
 граф Карл Адамович (1810—1861)
 граф Иосиф Карлович Беннигсен (1856—после 1917)
 граф Владимир Иосифович Беннигсен (1900—1921)
 граф Николай Иосифович Беннигсен (1901—1956)
 граф Юрий Иосифович Беннигсен (1903—1921)
  граф Александр Адамович Беннигсен (1812—1848)
 граф Павел Александрович Беннигсен (1845—1919) OO Александра Карловна фон Мекк (1850—1920)
 граф Эммануил Павлович (1875—1955)
 граф Георгий Павлович Беннигсен (1876—1962) — генеральный секретарь Общества помощи русским беженцам
 граф Леонтий Георгиевич Беннигсен (1903—1984)
 граф Леонтий Павлович Беннигсен (1881—1905) Погиб в бою при Цусиме на броненосце «Бородино»
 граф Адам Павлович (1882—1946)
 граф Александр Адамович (1913—1988)
 граф Пётр Александрович Беннигсен (род. 1950)
 граф Александр Леонтьевич (1809—1893)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бенингсен графы (существующий род)

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены арбалеты